Ishtar – belgijski zespół muzyczny wykonujący muzykę folkową
 Ishtar – izraelska piosenkarka
 Ishtar – amerykański film komediowy z 1987 roku w reżyserii Elaine May

Zobacz też